763 може да се отнася за:

 763 година от новата ера
 763 година преди новата ера
 763, число
 763 Купидо, астероид
 NGC 763, галактика